Дом Бенуа:
 Дом Бенуа — неофициальное название жилого комплекса, построенного в Санкт-Петербурге по проекту трёх представителей семьи Бенуа.
 Музей семьи Бенуа в Петергофе в здании бывшего бывшего фрейлинского дома, построенного по проекту Н. Л. Бенуа, также иногда называют «домом Бенуа».

См. также 
 Бенуа
 Корпус Бенуа

Ссылки